La  Touraine est une ancienne province française. 

Ce nom peut également faire référence à :

Personnalités  

 Alain Touraine (1925), un sociologue français  ;
 Geneviève Touraine, une chanteuse soprane française ;
 Jean-Louis Touraine (1945), un professeur de médecine et homme politique français ;
 Marisol Touraine (1959), une femme politique socialiste française ;
 Pierre Touraine (1928), un directeur central de la police judiciaire de Paris ;
 René Touraine (1928-1988), un des pionniers de la recherche française en dermatologie ;

Autres 
 Touraine, une ancienne ville du Québec ;
 La Touraine, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique de 1891 à 1923 ;
 La Touraine républicaine, un ancien journal de Tours ;
 Touraine, groupe de transport de l'Armée de l'Air française ;
 La Touraine, une œuvre littéraire de René Boylesve ;
 Le touraine'', un vin d'appellation d'origine contrôlée.
Homonymie de titre